

Persone 
 Chitose Yagami – fumettista giapponese
 Hiroki Yagami – fumettista giapponese
 Ken Yagami – fumettista giapponese
 Toll Yagami – musicista giapponese
 Yu Yagami – fumettista giapponese

Personaggi immaginari 
 Ibuki Yagami – personaggio della serie animata e a fumetti Maison Ikkoku - Cara dolce Kyoko
 Iori Yagami – personaggio della serie videoludica The King of Fighters
 Light Yagami – protagonista della serie a fumetti Death Note

Altro 
 9788 Yagami – asteroide della fascia principale